Monroe County je název sedmnácti okresů ve Spojených státech amerických:

 Monroe County (Alabama)
 Monroe County (Arkansas)
 Monroe County (Florida)
 Monroe County (Georgie)
 Monroe County (Illinois)
 Monroe County (Indiana)
 Monroe County (Iowa)
 Monroe County (Kentucky)
 Monroe County (Michigan)
 Monroe County (Mississippi)
 Monroe County (Missouri)
 Monroe County (New York)
 Monroe County (Ohio)
 Monroe County (Pensylvánie)
 Monroe County (Tennessee)
 Monroe County (Západní Virginie)
 Monroe County (Wisconsin)